Materiały zawierające wapń
 wapno (spoiwo) – materiał budowlany i chemiczny
 wapno palone – tlenek wapnia, CaO
 wapno gaszone – wodorotlenek wapnia, Ca(OH)2
 wapno szare – techniczny octan wapnia, Ca(CH3COO)2
 mleczan wapnia (pot. „wapno”, Calcium lactate, E327) – sól wapniowa kwasu mlekowego, składnik suplementów diety będących źródłem wapnia dla organizmu

 Miejscowości i gmina

 Wapno – wieś w pow. wągrowieckim w woj. wielkopolskim
 Wapno – gmina w pow. wągrowieckim w woj. wielkopolskim
 Wapno Południowe – wieś w pow. wągrowieckim w województwie wielkopolskim 
 Wapno – wyludniona wieś w pow. kamieńskim w woj. zachodniopomorskim

Zobacz też 
 woda wapienna